Новоозёрский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Тальменском районе Алтайского края России. Административный центр — станция Озёрки.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 5055 человек, в том числе 2313 мужчин и 2742 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 Восточный (посёлок) — 
 Литвиновка (посёлок) — 
 Озёрки (станция, административный центр) —

Упразднённые населённые пункты 
Западный — упразднённый в 1981 году посёлок.

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Тальменского района